

Topônimos

Argentina
Córdova (Argentina) — cidade
Córdova (província da Argentina)

Colômbia
Córdoba (departamento)
Córdoba (Colômbia) — município do departamento de Bolívar
Córdoba (Nariño) — município do departamento de Nariño
Los Córdobas — município do departamento de Córdoba

Espanha
Córdova (Espanha) — cidade
Córdova (província da Espanha)

Outros países
Córdova (Filipinas) — cidade
Córdoba (Veracruz) — cidade do México
Córdoba (moeda) — moeda oficial da Nicarágua
Córdova (distrito) — do Peru, na província de Huaytará
Córdoba (Táchira) — município da Venezuela

Entidades políticas históricas com capital na Córdova ibérica 
Emirado de Córdova (756–929)
Califado de Córdova (929–1031)
Reino de Córdova — jurisdição territorial da Coroa de Castela, existente entre 1236 e 1833

Futebolistas

Colombianos
Iván Córdoba (1976) — zagueiro
Óscar Córdoba (1970) — goleiro
Danilson Córdoba (1986) — meio-campista

Outras nacionalidades
Jorge Córdoba (1987) — atacante argentino
Maximiliano Córdoba (1990) — atacante uruguaio

Outros usos 
Córdoba Club de Fútbol — clube de futebol espanhol

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de esportes